Bojang steht für:

 Bojang (Goguryeo) († 682), König des koreanischen Reiches Goguryeo

Bojang ist der Familienname folgender Personen:

 Alhassana Bojang († 2016), gambischer Politiker
 Ali Brownlie Bojang (* 1949), Schriftsteller 
 Amie Bojang-Sissoho, gambische Frauenrechtsaktivistin und Politikerin
 Anna Marie Bojang (* 2004), gambische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Buba A. Bojang, gambischer Politiker
 Dembo Bojang, gambischer Politiker
 Dembo Fanta Bojang, gambischer Schriftsteller
 Fanta Bojang Samateh-Manneh, gambische Politikerin
 Ismael Bojang (* 1988), deutsch-österreichischer Pokerspieler
 Jibril Bojang (* 1994), norwegischer Fußballspieler 
 John P. Bojang († 2011), gambischer Pädagoge, Politiker und Diplomat

 Madi L. M. Bojang, gambischer Politiker
 Manuel Bojang (* 2001), deutscher Basketballspieler
 Mariama Bojang (* 1997), gambische Fußballspielerin

 Nyimasata Sanneh-Bojang (1941–2015), gambische Politikerin
 Seedy Bojang, gambischer Journalist und Herausgeber 

 Sukai Bojang (* 1955), gambische Schriftstellerin